Альчик:
 Рыбный (ручей) (устар. Альчик) — река на Камчатке.
 Альчики (асычки) — надкопытные кости, используемые для игр и гадания.